China Hill stehet für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 China Hill (Georgia)	
 China Hill (Idaho)	
 China Hill (Virginia)	

Erhebungen in den Vereinigten Staaten:
 China Hill (Maine)	
 China Hill (Oregon)	
 China Hill (Hügel, Virginia)